Regno Unito
Hanford – villaggio e parrocchia civile del Dorset

 Stati Uniti d'America
Hanford – città statunitense della California
Hanford – località statunitense abbandonata dello stato di Washington
Hanford – sito nucleare statunitense